Амирхан Еники (), настоящее имя Амирхан Нигметзянович Еникеев () (, в дер. Верхние Каргалы — , ) — татарский писатель-прозаик, публицист, народный писатель Республики Татарстан. Знаменитые произведения: повести «Саз чәчәге» («Болотный цветок», 1955), «Рәшә» («Марево», 1962), «Вөҗдан» («Совесть», 1968); «Гөләндәм туташ хатирәсе» («Воспоминания Гуляндам туташ», 1975), автобиографическая повесть «Соңгы китап» («Последняя книга», 1981—82).

Биография 

Будущий писатель Амирхан Еники был первым выжившим ребёнком в крестьянской семье, девять детей до него умерли в раннем детстве. Несмотря на крестьянский вид занятий, его родители были потомками мурз Еникеевых. В 1911 году Нигметзян Еникеев перевёз семью на станцию Давлеканово, где занялся торговлей. Родители Амирхана были набожными людьми, старались дать обоим сыновьям строгое воспитание, но не мешали им развивать свои интересы. В 1916—1924 годах Амирхан с перерывами учится в школах. Мальчик с детства увлёкся творчеством и в 1924 году написал первые стихи под влиянием знаменитого татарского поэта Габдуллы Тукая.

В 1925 году приезжает в Казань и до 1926 года работает курьером в книжном магазине. В 1926 году поступил сначала в Архитектурно-художественную мастерскую, а потом на рабфак Казанского университета, но был отчислен оттуда в связи с дворянским происхождением. Амирхан Еники не переставал заниматься творчеством, писал небольшие рассказы, некоторые из которых публиковались.

Не найдя работы в Казани, в 1927 году Амирхан Еники уезжает в Донбасс, где занимается обучением шахтёров-татар. Через год возвращается в Казань и устраивается на меховую фабрику, где работает поначалу учеником, а затем сортировщиком до 1931 г. В 1929 году отдельным изданием выходит его первая повесть «Дус кеше» («Друг»), печатаются другие рассказы. После этого Амирхан Еники надолго бросает творчество. В 1931—1934 гг. учится в Казанском институте научной организации труда и с 1934 по 1939 годы работает в различных учреждениях и предприятиях Казани и Баку. В 1939—1941 гг. преподаёт в средней школе г. Маргилан Узбекской ССР.

В июле 1941 года школьный учитель призывается на фронт рядовым. Здесь он снова ощутил желание писать. Несколько его рассказов («Бала» («Дитя», 1941), «Ана һәм кыз» («Мать и дочь», 1942), «Бер генә сәгатькә» («На часок», 1944), «Ялгыз каз» («Одинокий гусь», 1944), «Мәк чәчәге» («Маков цвет», 1944)), изданные в это время в журнале «Совет әдәбияты», вызвали горячий интерес читателей. Амирхан Еники так пишет об этом периоде своего творчества: «Я каждый день видел смерть, однако в рассказах своих писал о жизни, о том, что она сильнее смерти…».

В 1950 году опубликован первый сборник рассказов «Солнечное утро», в 1953 году — сборник «Парень прибыл на побывку». В 1955 году в Москве издательством «Советский писатель» на русском языке выпущен сборник рассказов «Спасибо, товарищи!», получивший одобрение литературной критики. Со дня демобилизации и до 1950 года работает в Татрадиокомитете заведующим сектором литературных передач, затем — в редакции журнала «Колхоз бригадасы» («Колхозная бригада»). С 1953 года он занимается литературным творчеством как писатель-профессионал. Тем не менее его послевоенная писательская карьера не была лёгкой. Наиболее известные произведения «Тауларга карап» («Глядя на горы»), «Саз чәчәге» («Болотный цветок»), «Рәшә» («Марево») годами лежали в издательствах.

Лишь с наступлением «хрущёвской оттепели» отношение к писателю изменилось, и его книги начали издаваться. «Салават күпере» («Радуга», 1966), «Без дә солдатлар идек» («И мы были солдатами», 1971), «Хәтәрдәге төеннәр» («Узелки памяти», 1983), «Соңгы китап» («Последняя книга», 1986) и многие другие произведения Еники увидели свет на татарском и других языках бывшего СССР.

С конца 80-х годов Амирхан Еники перестал писать художественные произведения и посвятил себя публицистике.

Амирхан Еники скончался 16 февраля 2000 года в возрасте 90 лет и был похоронен в Казани.

Память 
С 2005 года одна из улиц Вахитовского района г. Казани носит имя А. Еники.

Награды и звания 
 Государственная премия Татарской АССР имени Габдуллы Тукая (1984)
 Лауреат Государственной премии имени Г. Исхаки
 Награждён орденами Трудового Красного Знамени и «Знак Почёта» (1957)
 Народный писатель Татарской АССР (1989)

Библиография 
Книги, изданные на русском языке:
 Еникеев А. Н. Спасибо товарищи!: повести и рассказы / А. Н. Еникеев; авториз. пер. с татар. — М., Сов. Писатель, 1955. — 450 с.
 Еникеев А. Н. Сердце знает: повести и рассказы / А. Н. Еникеев; пер. с татар. — М., Сов. писатель, 1963. — 144 с.
 Еникеев А. Н. Шило в мешке: рассказы и фельетоны / А. Н. Еникеев; пер. с татар. Э. Халитовой. — Казань: Татаркнигоиздат, 1967. — 83 с.
 Еникеев А. Н. Марево: повести, рассказы /А. Н. Еникеев; пер. с татар. — М., Худож. лит., 1968. — 286 с.
 Еникеев А. Н. Глядя на горы: повесть, рассказы /А. Н. Еникеев; пер. с татар. — М.: Современник, 1974. — 380 с.
 Еникеев А. Н. Одно лишь слово: повести, рассказы /А. Н. Еникеев; пер. с татар. А. Бодягиной.- М.: Современник, 1977. — 272 с.
 Еникеев А. Н. Гуляндам: роман /А. Н. Еникеев; пер.с татар. Р.Кутуя. — Казань: Татар. кн.изд-во, 1978. — 176 с.
 Еники А. Повести и рассказы: пер. с татар./ А. Н. Еники; А. Бадягиной. — Казань: Татар. кн. изд-во, 1982. — 256 с.
 Еники А. Совесть: повесть/А. Еники; пер. с татар. — М., Сов. Россия, 1985. — 359 с.
 Еники А. Невысказанное завещание: повести и рассказы /А. Н. Еники; пер. с татар. Р. Кутуя , С. Хозина. — Казань: Татар. кн.изд-во, 1990. — 480 с.
 Еники А. Страницы прошлого: роман /А. Н. Еники; пер. с татар. А. Бадюгиной. — Казань: Татар.кн. изд-во, 1998. — 448 с.

Автор переводов на татарский язык произведений Айтматова, Паустовского, Бубеннова.

Ссылки 

 Татарская электронная библиотека/Амирхан Еники
 Три измерения Амирхана Еники
 Амирхан Еники (Еникеев Амирхан Нигметзянович) — татарский писатель и публицист
 Произведения А. Еники

Татарские писатели
Похороненные на Ново-Татарском кладбище